CCAA steht für:

 Colonia Claudia Ara Agrippinensium, ehemaliger Name der römischen Kolonie im Rheinland
 Autonome Gemeinschaften Spaniens, die 17 Regionen Spaniens

CCAA